Luis Hernández er navnet på:

 Luis Hernández (atlet) (født 1955), mexicansk atlet
 Luis Hernández (baseballspiller) (født 1984), venezuelansk baseballspiller
 Luis Hernández (fægter), mexicansk olympisk fægter
 Luis Hernández (fodboldspiller) (født 1968), mexicansk fodboldspiller
 Luis Hernández (skater) (født 1985), mexicansk skater
 Luis Hernández Rodríguez (født 1989), spansk fodboldspiller
 Luis Daniel Hernández (født 1977), peruviansk fodboldspiller
 Luis Miguel Hernández (født 1985), salvadoransk fodboldspiller
 Luis Hernandez, medlem af Norteno-bandet Los Tigres del Norte
 Luis Almarcha Hernández (1887–1974), spansk præst og politiker
 Luis Omar Hernández (born 1985), mexicansk fodboldspiller
 Luis Alberto Hernández (født 1981), peruviansk fodboldspiller